ASCII, (American Standard Code for Information Interchange), est une norme de codage des caractères en informatique.
ASCII est un magazine japonais.
ASCII est une entreprise japonaise d'électronique.
ASCII Entertainment, ancienne branche d'ASCII Corporation, devenue une entreprise indépendante sous le nom d'Agetec.
(3568) ASCII est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.